Alisal Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alisal Creek (Main Canal) in Monterey County, Bundesstaat Kalifornien
 Alisal Creek (Santa Ynez River) im Santa Barbara County, Bundesstaat Kalifornien

Alisal Creek  steht für:
 Alisal Creek 756 Dam, Staudamm im Santa Barbara County, Bundesstaat Kalifornien